Lowenthal ist der Familienname folgender Personen:

 Alan Lowenthal (* 1941), US-amerikanischer Politiker
 Cécile Lowenthal-Hensel (1923–2012), deutsche Historikerin
 David Lowenthal (1923–2018), US-amerikanischer Geograph und Historiker
 Ernst Gottfried Lowenthal (1904–1994), deutsch-britischer Publizist und Journalist
 Jerome Lowenthal (* 1932), US-amerikanischer Pianist
 Mark M. Lowenthal (* 1948), US-amerikanischer Autor
 Mary Lowenthal Felstiner (* 1941), amerikanische Historikerin, Biografin von Charlotte Salomon
 Yuri Lowenthal (* 1971), US-amerikanischer Schauspieler und Synchronsprecher

Siehe auch:

 Löwenthal